Distretto di Kemer, nella provincia di Adalia
Distretto di Kemer, nella provincia di Burdur